Hässleholm kan syfta på:

Sverige
 Hässleholms kommun – en kommun i Skåne län 1971–
 Hässleholm – centralort i Hässleholms kommun
 Hässleholms stad – en tidigare kommun i Kristianstads län 1914–1970
 Hässleholms köping – en tidigare kommun i Kristianstads län 1901–1913
 Hässleholms municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Stoby landskommun och Vankiva landskommun 1887–1901
 Hässleholms församling – en församling i Göinge kontrakt i Lunds stift 1910–
 Hässleholms kyrka – en kyrkobyggnad i Hässleholm
 Hässleholms distrikt – ett distrikt i Hässleholms kommun och Skåne län 2016–
 Hässleholms centralstation – järnvägsstation i Hässleholm
 Hässleholms tingsrätt– en tingsrätt med säte i Hässleholm 1971–
 Hässleholms tekniska skola – en gymnasieskola i Hässleholms kommun
 Hässleholms sjukhus - ett sjukhus
 IFK Hässleholm – en idrottsförening
 Hässleholms IF – en idrottsförening
 Hässleholms OK – en orienteringsklubb
 Hässleholm Hurricanes – en idrottsförening för amerikansk fotboll
 Hässleholms garnison, garnison i Sverige
 Hässleholms bryggeri — ett bryggeriföretag
 Hässleholms flygplats – en flygplats
 Hässleholms filfabrik – en filfabrik
 Hässleholms Musikforum – en ideell kulturförening
 Hässleholms stadsbussar – stadsbussar
 Hässleholms verkstäder — en mekanisk verkstad
 Kristianstad–Hässleholms Järnvägar – en järnväg

Finland
 Hässleholm, Houtskär – en holme i Houtskär, Pargas stad, numera ihopväxt med Horsholm

Se även
 Hässleholmen – stadsdel i Borås